«Чисти́лище» — вторая часть «Божественной комедии» Данте Алигьери, повествующая о той части загробного мира, куда попадают души, успевшие рано или поздно покаяться в совершённых грехах. Такие души получают возможность достигнуть Рая после того как «отбудут срок» в Чистилище. Данте попадает сюда, пройдя все девять кругов Ада. Достигнув центра земли, он оказывается на другом полушарии, где и располагается гора Чистилище.

Структура 
Страж Чистилища — Катон Младший Утический (95—46 гг. до н. э.), государственный деятель последних времен Римской республики, который, не пожелав пережить её крушение, покончил с собой.

У подножья — умершие под церковным отлучением, но раскаявшиеся в своих грехах. "Они ждут доступа в Чистилище в течение срока, в тридцать раз превышающего то время, которое они пробыли в «распре с церковью»" И новоприбы́вшие души — ангел привозит их в челне с устья Тибра, куда они собираются после смерти и дожидаются пока их не заберут на остров. Среди них Данте встречает своего друга — певца Казеллу, сицилийского короля Манфреда.

Врата Чистилища. Пока Данте спал, его перенесла сюда Св. Лючия. У врат (алмазный порог) — ангел с мечом и двумя ключами — серебряным и золотым. Прежде чем впустить Данте, ангел вырезает у него на лбу семь букв Р — в соответствии с семью грехами (peccata). В каждом круге — ангел, который после прохода одного круга взмахом крыла стирает одну Р.

Вергилий, Данте и Стаций проходят через очищающий огонь. («Вы пройти должны укус огня, идите в жгучем зное,… здесь мука, но не смерть») перед восхождением к Земному раю, который находится на вершине Чистилища. Там на берегу реки Леты появляется Мательда, рассказывает им о чудесных свойствах вод рек Леты и Эвнои.

Затем на другом берегу Леты появляется Божественная церковная мистическая процессия («Святая вереница») для свидетельства очищения душ Данте и Стация. Беатриче завершает процессию. При её появлении Вергилий исчезает, выполнив свою миссию вожатого («Мой вождь, мне для избавленья данный… исчез»).

Беатриче побуждает Данте публично покаяться, очиститься от грехов, от неверия и неверности, от заблуждений, которые после кончины Беатриче за 10 лет привели его к середине жизни в сумрачный лес, и из которого она его выручила, поручив это Вергилию.

Мательда окунает Данте в Лету, реку, текущую налево, поит его водой из Леты, чтобы смыть и забыть грехи окончательно, и переносит его в воде на другой берег, на встречу к Беатриче.

Вступают вместе с Божественной процессией в Земной рай («Господень лес»).

Пройдя вместе с процессией по Земному раю до Древа познания, затем до Эвнои.

Беатриче поит Данте водой из Эвнои, текущей направо, чтобы вспомнить и закрепить добрые дела и помыслы.

Теперь Данте «чист и достоин посетить светила», готов к вознесению в Рай.

См. также 
 Ад (Божественная комедия)
 Рай (Божественная комедия)

Примечания

Ссылки 
 

Божественная комедия
Ад
Загробные миры